Die Abkürzung EES steht für:
 Egypt Exploration Society, eine Stiftung zur Finanzierung britischer Ausgrabungen in Ägypten
 Einreise-/Ausreisesystem oder "Exit/Entry-System", ein geplantes System der EU zur Überwachung der Reisebewegungen an den Außengrenzen
 Electric Eel Shock, eine Rockband aus Japan
 electrical energy storage, internationale Messe für Batterien, Energiespeicher und innovative Fertigung
 Eltern Entfremdungs Syndrom, englisch: Parental Alienation Syndrome
 Energieerhaltungssatz, der wichtigste Erhaltungssatz in der klassischen Physik 
 Energy Equivalent Speed, ein Wert zur Berechnung der Kollisionsgeschwindigkeit im Rahmen der Unfallrekonstruktion
 Engineering Equation Solver, numerischer Gleichungssystemlöser
 Enron Energy Services, ein ehemaliges Unternehmen der Enron-Gruppe
 Escrowed Encryption Standard, ein Chip-gebundenes symmetrisches Verschlüsselungssystem
 European Employment Strategy, eine durch die EU entwickelte Strategie zur Steigerung der Erwerbstätigkeit in den Mitgliedsstaaten
Evolutionär stabile Strategie

Der Begriff Ees steht für:
 Ees (Musiker) (bürgerlich: Eric Sell), einen namibischen Musiker

EES